1e Critics' Choice Television Awards, 2011
2e Critics' Choice Television Awards, 2012
3e Critics' Choice Television Awards, 2013